LBB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Lubbock International, Lubbock (Texas), Stati Uniti